Яранцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Яранцево — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Яранцево — деревня в Яранском районе Кировской области.